Присінок — архітектурний елемент дерев'яної будівлі, прибудова перед входом до якого-небудь приміщення.

Анатомічний термін 
Присінок, переддвер'я () — анатомічний термін:
 Присінок кісткового лабіринту (v. labyrinthi ossei), присінок внутрішнього вуха (v. auris internae) — середня частина кісткового лабіринту внутрішнього вуха.
 Присінок піхви (v. vaginae, v. pudendi) — частина вульви, спереду обмежена клітором, ззаду — задньою спайкою, з боків — малими статевими губами.
 Присінок аорти (v. aortae) — ділянка лівого шлуночка нижче отвору аорти, на відміну від самої аорти, має не м'язові, а фіброзні стінки.
 Присінок сальникової сумки (v. bursae omentalis) — відділ сальникової сумки між сальниковим отвором і шлунково-підшлунковими складками очеревини.
 Присінок гортані (v. laryngis) — ділянка гортані над голосовими складками.
 Присінок носа (v. nasi) — передня ділянка носової порожнини, розташована в ніздрях, на відміну від решти порожнини, покрита шкіряним епітелієм.
 Присінок рота (v. oris) — передній відділ ротової порожнини, обмежений спереду щоками й губами, а ззаду — альвеолами й зубами.